Macao kan syfta på:
Macao (kortspel) — ett kortspel som är besläktat med Black Jack och baccarat
8423 Macao − en asteroid i huvudbältet

Geografi

Macao, Kina 

 Macao, särskild administrativ region,

Portugal 

 Mação (kommun), Santarém, 
 Mação (freguesia), Santarém, 

Robotskapade Portugalförgreningar